Purnunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Purnunsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Purnunsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Purnunsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar